Minquan bezeichnet:

 Minquan (民权县), Kreis in der chinesischen Provinz Henan
 Minquan (Gulang) (民权乡), Gemeinde im Kreis Gulang in der chinesischen Provinz Gansu
 Minquan (Jianghan) (民权街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jianghan von Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei
 Minquan (Shihe) (民权街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shihe von Xinyang in der chinesischen Provinz Henan